Il doppio dell'ATP Buenos Aires 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lucas Arnold e Tomás Carbonell erano i detentori del titolo, ma solo Arnold ha partecipato in coppia con Luis Lobo.

Arnold e Lobo hanno perso nel 1º turno contro Gastón Etlis e Martín Rodríguez.

Etlis e Rodríguez hanno battuto in finale 3–6, 6–3, [10–4] Simon Aspelin e Andrew Kratzmann.

Teste di serie
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (finale)
 Daniel Orsanic /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Lucas Arnold /  Luis Lobo (primo turno)
 Johan Landsberg /  Jim Thomas (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2002
ATP Tour 2002